Potijiwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Potijiwka (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa
 Potijiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr